Autore di libri storici, poesie, teatro e racconti che hanno valorizzato e fatto conoscere la lingua veneta, soprattutto nella variante polesana. Ha scritto anche libri di grammatica veneta.

Biografia

Ha insegnato per molti anni in diversi istituti superiori della provincia di Rovigo fino al 2000. Ha pubblicato in italiano diversi libri di storia polesana soprattutto sul periodo della Resistenza, in particolare trattando le vicende del gruppo partigiano di Eolo Boccato.

Ha tenuto per diversi anni una rubrica settimanale sulla pagina locale del Gazzettino.
Scrive sulla rivista in dialetto veneto "Quatro Ciacoe".

Politicamente è sempre stato vicino alle posizioni del Partito Socialista Italiano. Nel 2008 ha aderito al Partito Democratico e si è candidato alle primarie provinciali di Rovigo tenutesi il 2 marzo 2008.

Opere

In italiano

Saggi storici

 Adria Partigiana - Associazione culturale Minelliana - Rovigo, 1986;
 I fatti di Granzette - Associazione culturale Minelliana - Rovigo, 1985
 La resistenza in Basso Polesine - Associazione culturale Minelliana - Rovigo, 1986
 Fascisti e collaborazionisti in Polesine, le sentenze di Corte d'Assise negli anni 1945-47 - ed. Marsilio, Padova, 1991;
 Monografia sui campi di sterminio con prefazione di Primo Levi, Conselve, 1988

Prose

 Il canto delle Angôane, prose sulla civiltà contadina polesana che parlano soprattutto della borgata Rovigatta di Villadose, suo paese natale. Conselve, 1988;

 Eolo, una vita breve e violenta tra Fascismo e Resistenza - Romanzo - 2002;

Teatro
 I Pisani 1994;
 Matteotti, ad memoriam 1998;

In lingua tedesca
 Damals und Heute prose con traduzione di Gunther Gerlach, Aqua, 2007;
  Eolo traduzione di Gunther Gerlach , Vorlag 2011;

Resistenza in Veneto